Любиша Тумбакович (; ) — югославский футболист, сербский футбольный тренер. Наиболее успешный тренер в истории белгардского «Партизана», с которым завоевал шесть чемпионских титулов и три национальных кубка. С апреля по август 2013 года был главным тренером китайской клуба Суперлиги «Ухань Чжоэр».

Карьера игрока 
Серб по национальности, родился в белградском пригороде Дорчоле в семье служащего ЮНА Миодрага Тумбаковича и домохозяйки Воиславы, там же начал играть в футбол за местную команду «Раднички» (Белград) в 1962 году. Через два года перешёл в более сильную футбольную школу клуба «Партизан» (Белград). В 1970 году когда Тумбаковичу исполнилось 18, он был переведён в основной состав. Несмотря на то, что в официальных играх он не участвовал, игрок сыграл в 45 товарищеских матчах за «Партизан», в которых забил 6 голов. Потом играл в аренде за «Вардар» и «Раднички» из Сомбора. Вернувшись из армии, заболел пневмонией, был вынужден повесить бутсы на гвоздь. Окончил белградскую Электротехническую школу «Никола Тесла» и Высшую школу тренеров в 1982 году.

Карьера тренера

«Партизан» 
Любиша Тумбакович начал тренерскую карьеру в белградском «Партизане» в 1992 году. В этот период «Партизан» переживал спад, однако после прихода на тренерский мостик Тумбаковичу удалось в дебютном сезоне завоевать чемпионский титул. Всего же за карьеру в «Партизане» Тумбакович шесть раз выигрывал титул, а также трижды побеждал в Кубке. Эти достижения привлекли внимание скаутов из Греции, и Тумбаковича пригласили в АЕК, который под его руководством финишировал третьим.

Возвращение в «Партизан» 
Перед началом сезона 2000/01 Тумбакович вернулся в Сербию, которая за его отсутствие подверглась бомбардировкам НАТО, где вновь возглавил «Партизан». Однако несмотря на успехи во внутреннем чемпионате, когда команда стала чемпионом сезона 2001/02, в Европе успехи были достаточно скромными. Практически после десятилетия в команде, Тумбакович оставил тренерскую карьеру на родине, став одним из самых успешных тренеров в югославском футболе.

«Шаньдун Лунэн» 
В 2003 году Тумбакович некоторое время возглавлял саудовский «Аль-Наср». После этого он переехал в Китай, где перед началом сезона 2004 года стал главным тренером «Шаньдун Лунэн». Тумбакович стал вторым тренером «Шаньдуна» после Слободана Сантрача, который оставил хорошее впечатление, завоевав кубок страны и став серебряным призёром чемпионата. Тумбакович продолжил работу с командой, которая весь сезон рассматривалась в качестве претендента на чемпионский титул, однако по итогам сезона 2005 года завоевала лишь бронзовые медали и не смогла отстоять кубок. В следующем сезоне команде удалось сделать золотой дубль, завоевав кубок и став чемпионом страны. В 2008 году клуб вновь завоевал золотые медали чемпионата.

Сборная Черногории 
Возглавлял сборную Черногории с 2016 года. Уволен за отказ выйти на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 против Косово (1:1).

Сборная Сербии 
После увольнения из команды Черногории возглавил сборную Сербии.

Достижения 
 «Партизан» (Белград)
 Чемпион Сербии и Черногории (6): 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 2001/02
 Обладатель Кубка Сербии и Черногории (3): 1993/94, 1997/98, 2000/01

 «Шаньдун Лунэн»
 Чемпион Китая (2) : 2006, 2008
 Обладатель Кубка Китая (2): 2004, 2006

Тренер года в Югославии (8): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003
Тренер года в Китае (2): 2006, 2008

Примечания

Ссылки 
 Tumbaković za MONDO: Dejo je bio i ostao GENIJE, ono ću da ZABORAVIM

Футболисты Югославии
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Раднички» Сомбор
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Сербии
Выпускники Электротехнической школы имени Николы Теслы (Белград)
Тренеры ФК «Обилич»
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Шаньдун Тайшань»
Тренеры ФК «Ухань Чжоэр»
Тренеры сборной Черногории по футболу
Тренеры сборной Сербии по футболу